Ayaka – nome proprio di persona giapponese femminile
Ayaka – cantante giapponese